Dominação -  ascendência ou influência determinante sobre alguém ou algo  
Dominação -  segundo Weber,  possibilidade de um determinado grupo se submeter a um determinado mandato.
Dominação e submissão - atitudes presentes nas relações sadomasoquistas
Dominações - no cristianismo tradicional, um dos três coros de anjos (juntamente com as Potestades e as Virtudes) da segunda hierarquia.
Resident Evil: Dominação - filme de animação
 Lost Souls - filme de terror com Winona Ryder, exibido no Brasil como Dominação

Veja também
Domínio

Desambiguação